Мерседес има више значења:

 Мерседес (Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мерседес (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мерседес (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику